

Lokalizacje

Austria 
 Rohrmoos-Untertal – gmina

Szwajcaria 
 Rohrmoos – miejscowość

Zobacz też 
 Röhrmoos